Vujović ist der Familienname folgender Personen:

 Branko Vujović (* 1998), montenegrinischer Handballspieler
 Dušan Vujović (* 1951), serbischer Ökonom und Politiker
 Miljan Vujović (* 2000), slowenisch-montenegrinischer Handballspieler
 Miloš Vujović (* 1993), montenegrinischer Handballspieler
 Oliver Vujović (* 1969), österreichischer Journalist, Generalsekretär der SEEMO
 Sanja Vujović (* 1987), serbische Handballspielerin
 Stevan Vujović (* 1990), montenegrinischer Handballspieler
 Veselin Vujović (* 1961), jugoslawischer Handballspieler und -trainer
 Vladimir Vujović (1922–1988), französischer Schauspieler, bekannt als Michel Auclair
 Vojislav Vujović (1897–1936), jugoslawischer Kommunist
 Zlatko Vujović (* 1958), jugoslawischer Fußballspieler
 Zoran Vujović (* 1958), jugoslawischer Fußballspieler